Mäeküla kan verwijzen naar:

Mäeküla (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu, provincie Läänemaa
Mäeküla (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
Mäeküla (Kambja), een plaats in de Estlandse gemeente Kambja, provincie Tartumaa
Mäeküla (Mulgi), een plaats in de Estlandse gemeente Mulgi, provincie Viljandimaa
Mäeküla (Otepää), een plaats in de Estlandse gemeente Otepää, provincie Valgamaa
Mäeküla (Paide), een plaats in de Estlandse gemeente Paide, provincie Järvamaa
Mäeküla (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa, provincie Pärnumaa
Mäeküla (Põhja-Sakala), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala, provincie Viljandimaa
Mäeküla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
Mäeküla (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn
Mäeküla (Türi), een plaats in de Estlandse gemeente Türi, provincie Järvamaa
Mäekülä, een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald, provincie Võrumaa